Strange Clouds peut faire référence à :
 Strange Clouds un album du rappeur américain B.o.B ;
 Strange Clouds une chanson de B.o.B chantée avec Lil Wayne et sortie en single de l'album précédent.